Unter Bittermark versteht man:

 Bittermark, südlicher Stadtteil von Dortmund 
 Stadtwald Bittermark, Waldgebiet im Dortmunder Süden
 Mahnmal Bittermark im Bittermärker Stadtwald im Stadtteil Bittermark